Holthauser Bach steht für:

 Holthauser Bach (Gelpe), Bach in Wuppertal
 Holthauser Bach (Lenne), Bach in Holthausen
 Holthauser Bach (Emscher, Dortmund), Bach in Lindenhorst